

Codici 
 RIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rodriguez de Mendoza (Perù)

 RIM – codice identificativo del VORTAC di Rimini, radioassistenza per la navigazione aerea

Aziende 
 Research in Motion – azienda canadese produttrice di dispositivi wireless, nota dal 2013 con il nome BlackBerry Limited
 Recording Industry Association of Malaysia – azienda che rappresenta l'industria musicale malaysiana

Persone 
 Rim Chang-woo (1992) – calciatore sudcoreano
 Rim Chol-min (1990) – calciatore nordcoreano
 Rim Jong-sim (1993) – sollevatrice nordcoreana
 Rim Kun-u (1981) – ex calciatore nordcoreano
 Rim Kwang-hyok (1992) – calciatore nordcoreano
 Rim Song Sim (1995) – judoka nordcoreana
 Rim Un-sim (1996) – sollevatrice nordcoreana

Altri progetti